Avgón kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Likoporiá, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Avgó (ort), Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar